En tant qu'objet, un faisceau est un ensemble d'éléments longilignes liés ensemble (les termes fascine, faces, fascio, fascisme ont la même origine latine).

Toutefois, suivant les contextes, le terme peut recouvrir différents sens plus ou moins métaphoriques.

Sciences 
 En neuroanatomie, un faisceau est une réunion de fibres nerveuses.
 En botanique, un faisceau est un groupe d'éléments (feuilles, racines…) attaché par la base et par groupe de trois unités au minimum, sur un même support. 
 En optique, un faisceau lumineux désigne l'ensemble des rayons lumineux produit par une source dans une direction donnée.
 En physique, par extension de la définition utilisée en optique, un faisceau désigne l'ensemble des rayonnements produit par une source dans une direction donnée.
 En mathématiques, le mot a plusieurs acceptions :
 en géométrie traditionnelle, le terme est utilisé pour désigner des familles simples de parties d'un espace (affine ou projectif) dépendant d'un seul paramètre. Voir les articles détaillés faisceau de droites, faisceau de cercles, faisceau de coniques ;
 dans un contexte plus avancé, et notamment en géométrie algébrique ou en topologie algébrique, les faisceaux sont des préfaisceaux vérifiant une « propriété de recollement » ;
 un faisceau de modules est un faisceau sur un espace localement annelé  avec une structure de module sur le faisceau structural .
 En géographie, un faisceau est une étroite zone plissée.

Politique 
Le symbole du faisceau fut utilisé à diverses époques pour représenter plusieurs mouvements ou régimes politiques.
 Rome : dans la Rome antique, le faisceau du licteur était constitué d'un ensemble de verges (d'orme ou de bouleau) liées en cylindre autour du manche d'une hache par des lanières de cuir croisées. C'était un emblème de l'autorité des magistrats de la République romaine. Il était porté par un officier public, le licteur, qui le portait sur son épaule gauche. La hache représentait le pouvoir du consul de condamner à mort par décapitation et les verges représentaient le pouvoir de punir, de fouetter.
 Royaume d'Italie : à la fin du , le mot faisceau appartenait au vocabulaire politique de la gauche italienne avec par exemple les Faisceaux siciliens, d'inspiration socialiste et anarchiste ; ce mot faisceau sera repris par les partisans de gauche de la belligérance de l’Italie lors du déclenchement de la Première Guerre mondiale, qui rédigeront le manifeste du faisceau révolutionnaire d'action internationaliste en  et se regrouperont dans les Faisceaux d'action révolutionnaire interventionniste en .
 Fascisme italien : dans les années 1920, les Faisceaux italiens de combat (), dont de nombreux membres proviennent du Faisceau d'action révolutionnaire interventionniste sont les prodromes du fascisme italien : ils reprennent dans une version nationaliste le symbole romain.
 République française : le symbole du faisceau du licteur, parfois coiffé du bonnet phrygien, fut utilisé par les révolutionnaires français comme symbole de la République naissante en hommage à la République romaine. Il a ensuite figuré sur le sceau de la République française, parfois porté par la figure symbolique de Marianne.
 Fascisme français : Le Faisceau (fondé par Georges Valois) sera le nom du premier parti politique fasciste français en 1925-1928.
 Fascisme belge : Le Faisceau belge, mouvement fasciste wallon des , violent et de très faible importance.

Homophones 
 Faissault, commune française du département des Ardennes.

Symbole politique